Barren steht für:
 Barren (Turngerät), mit zwei parallelen Holmen
 Stufenbarren, Turngerät
 Russischer Barren, Gerät im Zirkus und Varieté
 Barren (Reitsport), eine Methode, Springpferde zu vorsichtigerem Springen zu erziehen

technisch:
 Barren (Metall), in Form gegossenes Stück Metall oder Halbmetall
 mehrere nebeneinander liegende Laserdioden, siehe Laserdiode #Aufbau
 Bauform von Mobiltelefonen, siehe Mobiltelefon #Bauarten

Barren ist der Name folgender geografischer Objekte in den USA:
 Barren Island, mehrere Inseln
 Barren Lake, mehrere Seen

Flüsse:
 Barren Branch, Fayette County, West Virginia
 Barren Brook, Chester County, Pennsylvania
 Barren Fork Creek, Madison County, Alabama
 Barren Hollow Branch, Hickman County, Tennessee
 Barren Pond Brook, Washington County, Maine
 Barren River, Warren County, Kentucky
 Barren Run, Larue County, Kentucky
 Barren Wash, Nye County, Nevada
 Barren Creek, mehrere
 Barren Fork, mehrere

Orte:
 Barren (Missouri), Carter County – nicht mehr existent
 Barren Hill, Montgomery County, Pennsylvania
 Barren Hollow, Searcy County, Arkansas
 Barren Plain, Robertson County, Tennessee
 Barren Ridge, Augusta County, Virginia
 Barren River, Warren County, Kentucky
 Barren Springs, Wythe County, Virginia
 Barren County, Verwaltungseinheit in Kentucky
 Barren Township, mehrere
 Barren Mine, Mine im Nevada County, Kalifornien
 Barren River Lake State Resort Park, Park im Barren County, Kentucky

National Register of Historic Places:
 Barren Fork Coal Camp and Mine Archeological District, in Whitley City, Kentucky, ID-Nr. 97001125
 Barren River L & N Railroad Bridge, in Bowling Green, Kentucky, ID-Nr. 80001674

Siehe auch:
 Baren
 Barren-Ringelnatter (Natrix natrix helvetica)
 Barren Island (Begriffsklärung)
 Barre (Begriffsklärung)
 Barren Bluff
 Barron